Marsannay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Marsannay-le-Bois, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Marsannay-la-Côte, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,